Candiroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candiroto, Temanggung, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Candiroto (distrikt i Indonesien, lat -7,15, long 110,09), Jawa Tengah, 
 Candiroto, Kendal, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar